Данная статья представляет собой список игроков, сыгравших важную роль в истории футбольного клуба «Селтик» . В этом списке представлены игроки, которые провели не менее 100 официальных матчей за клуб (включая выходы на замену).

«Селтик» — шотландский футбольный клуб из города Глазго. Клуб был основан в 1887 году католическим священником братом Уолфридом (в миру Эндрю Керинс). Свой первый трофей национального уровня «кельты» выиграли в 1892 году, став обладателями Кубка Шотландии. Впоследствии клуб ещё 35 раз выигрывал национальный Кубок, а также 45 раз выигрывал первенство страны и 15 раз — Кубок шотландской лиги. Кроме того, в 1967 году «Селтик» стал обладателем Кубка европейских чемпионов.

Чтобы посмотреть список всех игроков «Селтик» (вне зависимости от количества выступлений за первую команду), статьи о которых есть в Википедии, обратитесь к соответствующей категории. Посмотреть текущий состав команды можно в основной статье о клубе.

Игроки в данном списке отсортированы по дате подписания первого профессионального контракта с клубом. Учтены только официальные встречи.

По состоянию на 15 мая 2016 года, 205 футболистов провели за «Селтик» 100 и более матчей. Из них 11 человек до сих пор выступают за клуб. Последним на данный момент игроком, преодолевшим рубеж в 100 матчей за клуб, стал форвард Ли Гриффитс.

Список футболистов 

 Расшифровка позиций

Статистика откорректирована по состоянию на 15 мая 2016 года

Примечания 

Селтик
Игроки (100+ матчей)